Genç bezeichnet:

 Genç (Name), einen türkischen Vor- und Familiennamen
 Genç (Bingöl), einen Landkreis in der türkischen Provinz Bingöl 
 Genç Parti, eine türkische Partei
 Dev-Genç, Föderation der Revolutionären Jugend der Türkei

Siehe auch:
 Genc
 Gentsch